De Rally van San Remo 2001, formeel 43º Rallye Sanremo - Rallye d'Italia, was de 43e editie van de Rally van San Remo en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2001. Het was de 345e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in San Remo.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2001
Rally van San Remo